Comini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandra Comini (* 1934), US-amerikanische Kunsthistorikerin, Autorin und Kuratorin
 Ludwig von Comini (1812–1869), österreichischer Agronom und Politiker
 Elia Comini (1910–1944), italienischer Märtyrer der römisch-katholischen Kirche
 Stefano Comini (* 1990), Schweizer Automobilrennfahrer